Canale artificiale Gorzone tra le province di Padova e di Venezia.
 Antico fiume Gorzone, che da Anguillara passava per campagne veronesi e correva parallelo all'Adige, confluendo in esso a Cavanella
 Frazione Gorzone nel comune di Darfo Boario Terme
 Castello di Gorzone a Gorzone

Note